Saint-Vérand (Isère), commune française de l'Isère
 Saint-Vérand (Rhône), commune française du Rhône
 Saint-Vérand (Saône-et-Loire), commune française de Saône-et-Loire

Voir aussi 

 Saint-Véran, commune française des Hautes-Alpes
 saint-véran, vin blanc français AOC produit autour de Saint-Vérand